Capatarida, ou l'une des graphies, peut désigner :

Toponymes

Capatárida : chef-lieu de la municipalité de Buchivacoa dans l'État de Falcón ;
 Capatárida : l'une des six paroisses civiles de la municipalité de Buchivacoa dans l'État de Falcón.

Homonymie de toponyme